Алексей Иванович Киреев:
 Киреев, Алексей Иванович (1908—1957) — Герой Советского Союза.
 Киреев, Алексей Иванович (род. 1985) — российский бобслеист.